Scheibling steht für

 Scheibling beim Isartor in München, siehe Prinzessturm
 Scheibling beim Schiffertor in München
 Scheiblingturm in Freistadt, Oberösterreich, siehe Freistadt #Stadtbefestigung, Wehrtürme und Bürgerhäuser
 Scheibling-Stollen, siehe Schneealpenstollen #Pfannbauernquelle-Überleitung 
 eine Hutform bei bayerischen Trachten, siehe Miesbacher Tracht #Hut 
 Größter Scheibling, eine Pilzart, siehe Scheiben-Lorchel

Scheibling ist der Familienname von:
 Christoph Scheibling (* 1969), deutscher Militärmusiker
Siehe auch:
 Scheiblingkirche